Il campionato di calcio di Primera División messicana 1951-1952 è stato il nono campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 22 luglio 1951 e si concluse il 30 dicembre dello stesso anno. Vide la vittoria finale del León.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico 
      Retrocesso in Segunda División 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Verdetti Finali 
 Il Club León é campione del Messico.
 Il Club Veracruz retrocede in Segunda División.

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1951
Calcio nel 1952
1951-1952